Karaboro peut désigner :
 les Karaboro, une population du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire
 le karaboro, une langue sénoufo:
 le karaboro oriental
 le karaboro occidental